«Encina» puede hacer referencia a:

Botánica 
 Árbol Encina (Quercus ilex), o carrasca, chaparra o chaparro.
 Árbol Encina (Quercus faginea), o quejigo, roble carrasqueño, rebollo, carvallo,  roble valenciano.